Die Liste beinhaltet alle deutschen American-Football-Vereine die in den Jahren 1979 bis 1989 mit einer Herrenmannschaft an einer offiziellen Liga des AFVD bzw. des AFBD teilnahmen. Farblich hinterlegt ist die Ligazugehörigkeit. Insgesamt umfasst die Liste 145 Mannschaften, mit 6 aktiven Mannschaften gab es 1979 die wenigsten Mannschaften, 1989 mit 109 aktiven Mannschaften die größte Zahl.

Legende

Teams

Anmerkungen

Vereinsumbenennungen 
 Verschiedene Vereine benannten sich im Laufe der Zeit um, diese sind, sofern bekannt, unter einem Namen zusammengefasst

Gastmannschaften 
 Ausländische Gastmannschaften

!
Aktive American-Football-Vereine in Deutschland (1979-1989)